Saint-Didier (en bretó Sant-Ider, en gal·ló Saent-Didier) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 1.590 habitants. Limita amb els municipis de Domagné, Saint-Jean-sur-Vilaine, Châteaubourg i Cornillé.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Rennes